Le terme siège d'Oran et de Mers el-Kébir peut désigner les événements suivants :
 la prise de Mers el-Kébir en 1504 suivie de la prise d'Oran en 1509 par les Espagnols au détriment des sultans zianides du Maghreb central. 
 le siège d'Oran et de Mers el-Kébir  de 1563, aussi appelé le « grand siège d'Oran et de Mers el-Kébir », où la régence d'Alger échoue à prendre les présides aux Espagnols.
 le siège d'Oran et de Mers el-Kébir de 1675 à 1678 .
 la reconquête d'Oran et de Mers el-Kébir en 1708 où la régence d'Alger prend les présides aux Espagnols.
 la prise d'Oran et Mers el-Kébir en 1732 où les Espanols reprennent à leur tour la ville.
 la reconquête d'Oran et de Mers el-Kébir où la régence d'Alger reprend définitivement ces deux places aux Espagnols. 

Histoire de l'Algérie